GHB steht für:
 Gamma-Hydroxybuttersäure, eine als Droge und Medikament gebräuchliche Chemikalie, siehe 4-Hydroxybutansäure
 Great Highland Bagpipe, Musikinstrument (große schottische Sackpfeife)
 Geheimschutzhandbuch, siehe Geheimschutz
 Governor's Harbour Airport (IATA-Code), Flugplatz von Governor’s Harbour, Eleuthera, Bahamas

Abkürzung